Silly (Bèlgica), municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona 
 Silly-en-Gouffern, municipi francès al departament de l'Orne 
 Silly-en-Saulnois, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Silly-la-Poterie, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Silly-le-Long, municipi francès al departament de l'Oise 
 Silly-sur-Nied, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Silly-Tillard, municipi francès al departament de l'Oise 
 Mouterre-Silly, municipi francès al departament de la Viena